Эмилио Де Марки:
 Эмилио Де Марки (1861—1917) — итальянский оперный певец.
 Эмилио Де Марки (1851—1901) — итальянский писатель.
 Эмилио Де Марки (род. 1959) — итальянский актёр кино и телевидения.